Adalbert  a été porté par :
 Adalbert  († 874), archevêque de Salzbourg ;
 Adalbert  (c. 820-886), marquis de Toscane et comte de Corse ;
 Adalbert  (880-915), marquis margrave d'Ivrée en Italie de l'Empire carolingien de Charlemagne ;
 Adalbert  († 1137), chancelier de Henri V et archevêque de Mayence de 1111 à 1137.